Desa Sekaran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sekaran (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Sekaran (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,03, long 112,27), 
 Desa Sekaran (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,64, long 111,92), 
 Desa Sekaran (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,75, long 112,13), 
 Desa Sekaran (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,89, long 111,48), 
 Desa Sekaran (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,15, long 111,95), 
 Desa Sekaran (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,10, long 111,65), 

Robotskapade Indonesienförgreningar